Умба:

 Умба — посёлок городского типа в Терском районе Мурманской области.
 Умба — железнодорожная станция в посёлке Октябрьский Мурманской области.
 Умба — аэродром в посёлке Октябрьский Мурманской области.
 Умба — танкер используемый как плавучее нефтехранилище в акватории морского порта Мурманск.

Реки
 Умба — на Кольском полуострове.
 Умба (приток Пижмы) — в Республике Коми.
 Умба (приток Выга) — в Архангельской области и Карелии.
 Умба (приток Хастаха) — в Якутии.
  — в Танзании и Кении.

См. также 
 Умбозеро